Vulkan est un terme allemand, danois, indonésien, suédois, ainsi qu'en cyrillique (), en russe et bulgare, qui signifie volcan.

Industrie 
  est un propulseur de fusée soviétique, à ne pas confondre avec Vulcain, propulseur du lanceur européen Ariane V ;
 Vulkan est le nom d'une entreprise allemande de luminaires ;
 Vulkan est le nom d'une API 3D normalisée par le Khronos Group et qui a pour but de remplacer et d'unifier OpenGL et OpenGL ES à terme ;
 Bremer Vulkan est une entreprise de construction navale allemande ;
 Le  était un navire de la marine allemande.

Toponymes 
 Arrondissement de Vulkaneifel, arrondissement de Rhénanie-Palatinat en Allemagne ;
 Vulkan Sarycheva est le nom russe du volcan Sarytchev ;

Divertissements 
 Vulkan est le titre original de la série allemande La Colère du volcan ;
 Vulkan est le Primarque des Salamanders dans l'univers de Warhammer 40 000

Voir aussi